Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1889 war ein Tenniswettbewerb in London.

Blanche Bingley errang ihren zweiten Titel durch einen Finalsieg gegen Lena Rice. Da die Vorjahressiegerin Charlotte Dod nicht zur Titelverteidigung antrat, wurde keine Challenge Round gespielt.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Quelle 
 J. Barret: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8.

Dameneinzel
1889